Risti (gemeente), een voormalige gemeente in Estland
 Risti (Hiiumaa), een plaats in de Estlandse gemeente Hiiumaa
 Risti (Lääne-Nigula), een plaats in de Estlandse gemeente Lääne-Nigula